Stephanusstift steht für

Stephanusstift (Berlin)
Stephansstift, Hannover
Stephanusstift (Gernrode)